Henry Russell (bergbeklimmer) (1834-1909), Frans bergbeklimmer
 Henry Russell (atleet) (1904-1986), Amerikaans sprinter
 Henry-Russell Hitchcock
 Henry Russell, 1st Baronet (1751–1836), Britse rechter in India
 Henry Russell, 2nd Baronet (1783–1852), Britse 'Resident' in India